Лаба — один из западнопапуасских языков, распространён на севере острова Хальмахера, в районе , провинция Северное Малуку (Индонезия).

По данным Ethnologue, количество носителей данной группы языков составляло примерно 2000 чел. в 1991 году.

Наиболее близкородственные языки — лолода и галела.

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания 

Языки Индонезии
Папуасские языки